Митрополит Иоасаф (в миру Пётр Иванович Губень; 8 апреля 1961, село Куты, Маньковский район, Черкасская область, УССР, СССР) — епископ Русской православной церкви; архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит  Васильковский,викарий Киевской Епархии. Тезоименитство — .

Биография 
Родился 8 апреля 1961 года в селе Куты Маньковского района Черкасской области в семье крестьян.

В 1976 году окончил Кутовскую восьмилетнюю школу и в том же году поступил в Киевское профессионально-техническое училище, по окончании которого был направлен на работу в Управление производственно-технологической комплектации треста «Югозападтрансстрой».

В 1980—1982 годах проходил службу в рядах Советской Армии. По возвращении из армии принят на прежнее место работы, где трудился до 1990 года.

В 1990 году поступил в Киевскую духовную семинарию, которую успешно окончил в 1994 году и в том же году был принят в Киевскую духовную академию.

10 ноября 1994 года был назначен на должность помощника инспектора Киевских духовных школ.

28 июля 1995 года в Покровском женском монастыре Киева митрополитом Никодимом Харьковским был хиротонисан в сан диакона. 9 ноября 1997 года в трапезном храме Киево-Печерской лавры епископом Житомирским и Новоград-Волынским Гурием рукоположен в сан иерея целибатом.

27 марта 1998 года в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры проректором Киевских духовных школ архимандритом Митрофаном (Юрчуком) был пострижен в монашество с именем Иоасаф в честь святителя Иоасафа Белгородского.

К празднику Святой Пасхи 1999 года митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром был возведён в сан игумена.

8 июня 2000 года Предстоятелем УПЦ митрополитом Владимиром был возведён в сан архимандрита.

1 августа 2000 года назначен благочинным храма Киевской духовной академии и семинарии в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «История возникновения и развития антитринитарного направления в учениях древних и современных сектантских течений». Впоследствии нёс послушание преподавателя канонического права и сравнительного богословия в Киевских духовных школах.

Решением Священного Синода УПЦ от 9 февраля 2006 года определено быть членом рабочей комиссии по возобновлению диалога с УАПЦ.

31 марта 2006 года был назначен на должность доцента кафедры Канонического права Киевской духовной академии.

22 января 2007 года назначен настоятелем Свято-Воскресенского кафедрального собора города Киева.

14 декабря 2007 года решением митрополита Киевского и всея Украины Владимира и Священного Синода Украинской Православной Церкви архимандриту Иоасафу было определено быть правящим епископом новооснованной Каховской епархии.

15 декабря 2007 года состоялось его наречение во епископа Каховского и Бериславского.

16 декабря 2007 года — архиерейская хиротония.

21 декабря 2007 года решением Архиерейского собора УПЦ титул был изменён на «Новокаховский и Бериславский».

Решением Священного Синода УПЦ 14 апреля 2009 года титул был изменён на Новокаховский и Генический

10 февраля 2011 года постановлением Священного Синода УПЦ назначен епископом Кировоградским и Новомиргородским.

9 июля 2012 года возведён в сан архиепископа.

17 августа 2017 года возведён в сан митрополита.

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2011 год)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на официальном сайте Московского патриархата
 Іоасаф, єпископ Кіровоградський і Новомиргородський Биография на официальном сайте УПЦ
 На сайте «Русское Православие»

Митрополиты Украинской православной церкви
Кировоградская и Новомиргородская епархия
Персоналии:Кропивницкий
Кандидаты богословия
Выпускники Киевской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Новокаховская епархия